Fuzzbox – tipo di distorsione.
 Fuzzbox – altro nome con cui è conosciuto il gruppo musicale We've Got A Fuzzbox And We're Gonna Use It.